Au sens général, le mot surcharge désigne l'action associée au verbe surcharger. Il désigne une  supplémentaire, par exemple : la surcharge tarifaire maritime.

Le mot est employé dans les domaines suivants :
 en droit, la surcharge désigne la suscription ou la surinscription sur le texte d'un acte juridique écrit ;
 en électricité, une surcharge consiste à vouloir utiliser plus d’électricité que le réseau n'est prévu pour en fournir; cela peut aller d'une surchauffe temporaire du circuit électrique au déclenchement des systèmes de protection, tel qu'un disjoncteur ;
 en informatique, la surcharge de fonction désigne un changement de traitement d'une fonction ou d'une méthode en fonction du type de ses paramètres. Cela concerne également les opérateurs de bases lorsqu'ils sont appliqués sur de nouveaux types de données ;
 en médecine :
 la surcharge pondérale ou surpoids correspond à un indice de masse corporelle compris entre 25 et 30,
 les maladies de surcharge sont des maladies métaboliques génétiques conduisant à l'accumulation pathogène d'un métabolite dans la cellule ;
 en philatélie, la surcharge est l'inscription ajoutée sur un timbre-poste après son impression ;
 en psychologie, la surcharge mentale est appelée surmenage ;
 dans le bâtiment, on parle de charges d'exploitation.

Notes et références